een Nederlandse popgroep, zie Splash (band)
 een splash cymbal; bekken bij een drumstel, zie Splash (bekken)
 een shout-the-chute in attractiepark Duinrell: Splash (Duinrell)
 een film uit 1984 van Ron Howard, met Tom Hanks and Daryl Hannah, zie Splash (film)
 een Vlaams televisieprogramma, zie Splash (tv)
 een zwembad in Sneek, zie Splash (zwembad)
 een type zeilboot, zie Splash (zeilboot)
 een mascotte uit Walibi-attractieparken, zie Splash de Olifant
 een Nederlands commercieel radiostation, zie Splash FM
 een Nederlands reggae festival, zie Two Sevens Splash
 een model van het de Japanse autobouwer Suzuki: de Suzuki Splash